Чжоу Баочжун (, 1902—1964) — командующий Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, принимавшей участие в антияпонском движении в Маньчжоу-Го. По национальности — бай.

Биография 
Родился в 1902 году в уезде Тайхэ Далиской управы провинции Юньнань.

В 1942-45 гг. — на службе в РККА, командир китайско-корейско-советской 88-й отдельной стрелковой бригады.

В 1930-е и 1940-е гг. — близкий соратник Ким Ир Сена. Участник Китайской гражданской войны, в 1949 он был назначен председателем народного правительства провинции Юньнань.

Умер в феврале 1964 в Пекине.

Примечания

Ссылки 
 Чжоу Баочжун и Ким Ир Сен. Фотоколлекция
  Добровольческие армии северо-восточного Китая

Политики Китая
Коммунисты Китая
Участники Японо-китайской войны (1937—1945)